Sainte-Maure (Aube)
ook:
Sainte-Maure-de-Peyriac, Lot-et-Garonne
Sainte-Maure-de-Touraine (Frankrijk), Indre-et-Loire